Il doppio del torneo di tennis Cali Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Eduardo Medica e Mariano Puerta che hanno battuto in finale Bernardo Martínez e Marco Osorio 7-6, 7-5.

Teste di serie 

 Martín García /  Sebastián Prieto (quarti di finale)
 Gabriel Trifu /  Glenn Weiner (quarti di finale)

 Jose Frontera /  Damian Furmanski (semifinali)
 Diego del Río /  Juan-Ignacio Garat (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Cali Challenger 1997